

Sigle
ORL – Obergermanisch-Raetischer Limes, Limes germanico-retico
 Otorinolaringoiatria

Codici 
 ORL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orlando (Florida) (Stati Uniti)